Amorphogynia necessaria är en fjärilsart som beskrevs av Philipp Christoph Zeller 1849. Amorphogynia necessaria ingår i släktet Amorphogynia och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
necessaria